Ethyleencyaanhydrine
Europese Conservatieven en Hervormers